Giovanni Vincenzo Zerbi, peintre italien du .

 Jean-Marie De Zerbi (né en  1959), joueur de football français.
 Roberto De Zerbi (né en 1979), footballeur italien, devenu entraîneur.